Vibrac (Charente-Maritime)
 Vibrac (Charente)